De 7e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1984 in de Zweedse plaats Malmö. Het toernooi werd gewonnen door het Zweedse BMK Aura Malmö.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1984
Sport in 1984
Europees kampioenschap in Zweden
Sport in Malmö